Караве́лла — торговое парусное судно средней величины

Другие значения 
 «Каравелла» — французский пассажирский самолёт.
 «Каравелла» — семейство советских электрофонов.
 «Каравелла» — пресс-центр и парусная флотилия в Екатеринбурге, созданная писателем В. П. Крапивиным.
 «Каравелла» — популярная в 1960-х годах эстрадная песня Владимира Калле на стихи Александра Калле. Исполнялась Эдитой Пьехой и ансамблем «Дружба».

См. также 
 Каравелли
 Каравелли (значения)